Campionatul European de Curling Masculin din 2018 a fost cea de a 44-a ediție a Campionatului European de Curling care a avut loc în perioada 16 - 24 noiembrie în Tallin, Estonia. Câștigătoarea Grupei valorice C ale cărei meciuri s-au disputat în luna aprilie în Danemarca, a promovat în Grupa B.

Scoția a devenit campioană pentru a treisprezecea oară. Polonia și Finlanda au retrogradat în grupa B. Danemarca și Belarus din grupa C au promovat în grupa B.

Grupa A

Echipe

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Etapa a 9-a

Play-off

Semifinale

Meciul pentru medalia de bronz

Finala

Grupa valorică B

Clasament turneu fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare (Grupa A)

Rezultate turneu fiecare cu fiecare (Grupa B)

Play-off

Echipele clasate pe primul loc în cele 2 grupe locuri s-au calificat direct în semifinale, iar echipele de pe locurile 2 și 3 au jucat în meciurile de calificare pentru semifinale, împerecherea realizându-se încrucișat între cele două grupe.

Calificare pentru semifinale

Semifinale

Meciul pentru locul al treilea

Finala

Play-out
Echipele clasate pe locul al optulea în cele 2 grupe vor jucat un meci direct, învinsa urmând să retrogradeze în Grupa valorică C, iar câștigătoarea urmând a juca un meci cu învinsa meciului dintre echipele clasate pe locul al șaptelea pentru a se decide cine va fi a doua echipa care retrogradează în divizia C.

Meciul între echipele de pe locul al optulea

Meciul între echipele de pe locul al șaptelea

Meciul de baraj pentru rămânerea în grupa valorică B

Grupa valorică C

Grupa valorică C și-a desfășurat partidele în luna aprilie 2018 în Danemarca. 

Câștigătoarea competiției, Danemarca, și ocupanta locului al doilea, Belarus, au obținut calificarea la Campionatul European 2018 Grupa valorică B care are loc în noiembrie la Tallin, Estonia.

Clasament turneu fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

{| table
|valign=top width=10%|

Etapa a 7-a

Play-off

Meciul pentru locul 1

Câștigătoarea a promovat în competiția pentru Grupa B valorică.
Învinsa a jucat în meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru medalia de bronz

Câștigătoarea s-a calificat în meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru locul al doilea

Referințe

Legături externe
Site web oficial

Curling
Campionatul European de Curling
Competiții sportive internaționale găzduite de Estonia